Kawasaki – miasto w Japonii
 Kawasaki – dzielnica miasta Kawasaki
 Kawasaki Heavy Industries – japońska firma przemysłu ciężkiego i motoryzacyjnego
 Choroba Kawasakiego
 Kawasaki Frontale – japoński klub piłkarski